

Astronomia 
 33829 Asherson – asteroide della fascia principale

Persone 
 Philip Asherson – ricercatore britannico
 Renée Asherson – attrice britannica